Државна химна међународно непризнате Нагорнокарабашке Републике носи назив „Слободни и независни Арцах”. Усвојена је 1992. године, написао ју је Вардан Хакобјан, а музику је компоновао Армен Насибјан.

Текст

Референце

Види још 
 Нагорно-Карабах
 Застава Нагорно-Карабаха
 Грб Нагорно-Карабаха

Спољашње везе 
 Symbols of Statehood - Сајт Владе Нагорнокарабашке Републике садржи страницу посвећену народним симболима, која укључује и инструментално извођење државне химне.
 State Symbols - Сајт председника републике такође има страницу са државним симболима, међу којима је и енглеска верзија химне.

Химне непризнатих држава
Нагорно-Карабах